Het stratencircuit van Miami is de verzamelnaam van drie niet-permanente racecircuits in de Amerikaanse stad Miami. Er werden Champ Car races gehouden op een circuit in Tamiami Park tussen 1985 en 1988, een eenmalige race in 1995 in het Bicentennial Park en in 2002 en 2003 werd er een race gehouden in het centrum van de stad. De diverse circuits werden eveneens gebruikt voor IMSA-races, Indy Lights races en Atlantic Championship races. Na 2003 werd er niet meer in de straten van Detroit geracet, ook omdat er in 1996 een permanent circuit nabij Detroit opende, de Homestead-Miami Speedway.

Winnaars 
Winnaars op het circuit voor een race uit de Champ Car kalender.

Circuit in de Verenigde Staten
Sportaccommodatie in Miami
Miami